20-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 20-я добровольческая пехотная дивизия СС (1-я эстонская)
 20-я пехотная дивизия (Российская империя)
 20-я стрелковая Барановичская дважды Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 20-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР
 20-я гвардейская мотострелковая Прикарпатско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова дивизия

Горные дивизии 
 20-я горнострелковая дивизия (СССР)

Кавалерийские дивизии 
 20-я Таджикская горная кавалерийская Ордена Ленина Краснознамённая дивизия.
 20-я горно-кавалерийская Краснознамённая ордена Ленина дивизия
 20-я кавалерийская Краснознамённая ордена Ленина дивизия (формирования 1942 года)

Танковые дивизии 
 20-я бронетанковая дивизия (США)
 20-я бронетанковая дивизия (Греция)
 20-я танковая дивизия (вермахт)
 20-я танковая дивизия (СССР) (1940—1941)
 20-я танковая дивизия (СССР) (1945—1992)

Воздушно-десантные дивизии 
 20-я парашютная дивизия (вермахт)

Дивизии ВМФ 
 20-я дивизия подводных лодок
 20-я дивизия эскадренных миноносцев